1314 км, 1314 киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

Населённые пункты 
 1314 км (Оренбургская область) — населённый пункт (тип: разъезд) в Асекеевском районе Оренбургской области России. Входит в Яковлевский сельсовет.
 Казарма 1314 км — упразднённый населённый пункт в Чернушинском районе Пермского края. Входил в состав Павловского сельского поселения.

Железнодорожные объекты 
 1314 км — остановочный пункт, Горьковская железная дорога (Пермский край). Код 258126.
 1314 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 804117.
 1314 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Оренбургской области. Код 659616.
 1314 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 510543.